Der Samsung Securities Cup Challenger 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Seoul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Toshihide Matsui
 Yang Tsung-hua
 Yūichi Itō
 Sjarhej Betau

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Seoul